Харальд Хуффман (, ) — немецкий хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Харальд Хуффман родился 3 июня 1908 года в немецком городе Эссен.

Играл в хоккей на траве за ЭТУФ из Эссена, был капитаном команды вплоть до 55-летия.

В 1936 году вошёл в состав сборной Германии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, мячей не забивал. Был капитаном команды.

В 1935—1946 годах провёл 4 матча за сборную Германии.

Руководил заводом в Эссене.

Умер 20 декабря 1992 года в Эссене.

Семья 

Женился 11 октября 1947 года на Урсуле Фингшайдт (род. 1922), имел сына.

Примечания 

Хоккеисты на траве Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года